Robert Peterson (1909-1979) – scenografo statunitense
Bob Peterson (n. 1961) – regista, sceneggiatore ed animatore statunitense
Robert Peterson (1932-2011) – cestista statunitense